Cornicacoecia är ett släkte av fjärilar. Cornicacoecia ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Cornicacoecia